Холодовая цепь крови — система мероприятий по хранению и транспортировке крови и компонентов крови при надлежащей температуре и в надлежащих условиях от пункта сбора до пункта их использования.

Основные звенья холодовой цепи:
 персонал, непосредственно работающий и обслуживающий холодильное и морозильное оборудование и предоставляющий медицинские услуги;
 оборудование для хранения и транспортировки крови;
 процедуры контроля за распределением и использованием крови.

Процесс сбора крови от доноров производится в банке крови при больницах, в центрах переливания крови или в фургонах выездных бригад. После сбора кровь поступает в лаборатории для тестирования и разделения на компоненты, которые затем либо поступают на хранение или распределяются потребителям. При сборе кровь имеет температуру тела (около +37 °C), но длительное хранение при такой температуре может приводить к потере свойств живых клеток или бактериальному заражению. Поэтому кровь охлаждается до температур ниже +10 °C (рекомендуется от +2 °C до +6 °C), но не ниже точки замерзания, т.к. при замерзании происходит к повреждению крови (эритроцитов) и невозможности использования её для переливания. 

При хранении и транспортировке должны применяться специализированные индикаторы для контроля температурного режима.

См. также 
 Служба крови
 Blood bike

Примечания

Ссылки 
 Холодовая цепь для крови (ВОЗ, англ)
 Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови // ВОЗ
 The Blood Cold Chain. Guide to the selection and procurement of equipment and accessories // ВОЗ
 Холодовая цепь крови. Обеспечение безопасной кровью - брошюра от Dometic Medical Systems, 

Трансфузиология
Донорство крови